Die folgende Auflistung zeigt alle Spieler der Baltimore Bandits – einem ehemaligen US-amerikanischen Eishockeyfranchise der American Hockey League mit Sitz in Baltimore, Maryland –, die während Bestehen des selbigen, in der Zeit von 1995 bis 1997, mindestens ein Spiel in der regulären Saison für das Team bestritten haben. Insgesamt standen 76 Spieler für die Baltimore Bandits auf dem Eis.

Gelblich unterlegte Spieler waren während ihrer aktiven Karriere in der National Hockey League aktiv und absolvierten mindestens eine Partie in der NHL.


Alphabetische Auflistung 

Abkürzungen:
 Nat. = Nationalität
 Pos = Position
 GK = Torhüter
 D = Verteidiger
 C = Center
 RW = Rechter Flügelspieler
 LW = Linker Flügelspieler
 GP = Spiele
 G = Tore
 A = Assists
 Pts = Punkte (Tore + Assists)
 PIM = Strafminuten

Mannschaften

Saison 1995/96

Saison 1996/97

Quellen 

 
Liste (Eishockeyspieler)